Northug:
 Petter Northug
 Tomas Northug
Norweskie nazwiska